Into the Wild (Jon Krakauer), een boek over een jongen die zijn oude leven laat voor wat het is en op reis gaat naar Alaska
 Into the Wild (film), de verfilming van het bovenstaande boek
 Into the Wild (soundtrack), de soundtrack van bovenstaande film
 Into the Wild (Warriors), het eerste deel uit de fantasy-boekenserie Warriors
 Into the Wild Tour, een tournee van de band 30 Seconds to Mars
 Into The Wild (Eddie Vedder), een album van Eddie Vedder